Martainville puede referirse a: 

 Martainville, comuna francesa situada en Calvados.
 Martainville, comuna francesa situada en Eure.